

Geografia 
 Heber (Califórnia) —  cidade estadunidense do estado de Califórnia
 Heber (Utah) —  cidade estadunidense do estado de Utah
 Heber Springs —  cidade estadunidense do estado de Arkansas

Personagens bíblicos
 Héber — neto do patriarca Aser, descrito no livro de Gênesis
 Éber — profeta bíblico, um dos descendentes de Noé, mencionado no livro de Gênesis
 Hude — profeta islâmico tradicionalmente associado a Héber (Abir)
Filhos de Héber

Pessoas
 Heber J. Grant —  sétimo presidente da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias
 Reginald Heber —  escritor e bispo anglicano, missionário inglês na Índia

Desambiguação
Desambiguações de topônimos